Dreikönigenhaus oder Dreikönigshaus steht für folgende Gebäude:

 Dreikönigenhaus (Trier)
 Dreikönigenhaus (Koblenz)
 Dreikönigenhaus (Krefeld)
 Dreikönigshaus (Freiburg im Breisgau)